Streifschuss steht für
eine Schusswunde
Tatort: Streifschuß, deutscher TV-Krimi 

Siehe auch: